Kaiserswalde bezeichnet:

 Lasówka, deutscher Name für ein Dorf in Polen 
 Císařský, deutscher Name für den Ortsteil von Šluknov in Tschechien